Příjmení nebo rodné jméno Keaton nosí více osobností:

příjmení
 Buster Keaton, vlastním jménem Joseph Frank Keaton, uměleckým pseudonymem Frigo (1895–1966) – americký herec-komik
 Camille Keatonová (* 1947) – americká herečka, praneteř Bustera Keatona
 Diane Keatonová (* 1946) – americká herečka, režisérka a producentka
 Michael Keaton (* 1951) – americký herec a režisér

rodné jméno
 Keaton Ellerby (* 1988) – kanadský hokejista
 Keaton Simons (* 1978) – americký zpěvák a kytarista
 Keaton Tyndall (* 1992) – americká herečka